

Челкаси — присілок, Аліковський район, Чувашія
 Челкаси — село, Урмарський район, Чувашія
 Челкаси — присілок, Чебоксарський район, Чувашія